Saint-Géran steht für:
 Charles de Saint Géran, französischer Maler vom Anfang des 20. Jahrhunderts
 La Comtesse de Saint-Géran von Alexandre Dumas
 Le Saint-Géran, das havarierende  Schiff in der Novelle Paul et Virginie von Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
 Le Saint-Geran, Luxushotel auf Mauritius

Siehe auch: Saint-Gérand